Ота, ОТА:

Персоналии 
 Ота, Акира (род.1957) — японский борец вольного стиля.
Ота, Дзюнъя (род.1977) — японский геймдизайнер и композитор, известный под псевдонимом ZUN.
 Ота, Каору (1912—1998) — японский профсоюзный деятель.
 Ота, Нобуко (род.1969) — японская гребчиха.
 Ота, Такуя (род.1970) — японский борец вольного стиля.
 Ота, Синобу (род.1993) — японский борец греко-римского стиля.
 Ота, Хироко (род.1954) — японский экономист, политик.

География 
 Ота — самый большой из 23 специальных районов города Токио.
 Ота — район (фрегезия) в Португалии.
 Ота — город в японской префектуре Гумма.
 Ота — город в Нигерии.
 Ота — река в Японии.
 Ота — коммуна департамента Южная Корсика (Франция).
 Ота — населённый пункт в Аспиндзском муниципалитете Грузии.

Компании 
 Ohta Publishing — японское издательство

Сокращения 
 ОТА — основная теорема арифметики.
 ОТА — основной телеканал Республики Армения.
 ОТА — Озёрный толкач автоматизированный — тип буксиров-толкачей, использовавшихся на внутренних водных путях СССР и используемых в России.

См. также 
 Отта